Spojení písmen F a K může mít různé významy:

FK 
 FK – kód ISO 3166-2 pro Falklandy
 Fotbalový klub

.fk 
 .fk – internetová doména nejvyššího řádu pro Falklandy